Улица Академика Лаврентьева — наименование ряда улиц в различных населённых пунктах России, названных в честь математика, академика АН СССР Михаила Алексеевича Лаврентьева.

 Улица Академика Лаврентьева — улица в Долгопрудном.
 Улица Академика Лаврентьева — улица в Казани.

См. также 
 Проспект Академика Лаврентьева — улица в Новосибирске.